«Бегу́щий за ве́тром» () — драма режиссёра Марка Форстера, вышедшая на экраны в 2007 году. Экранизация одноименного романа Халеда Хоссейни.

Сюжет  
В фильме рассказывается история Амира — мальчика из зажиточной семьи, проживающей в Кабуле, которого мучает чувство вины за то, что он бросил своего друга Хасана — сына слуги отца. История разворачивается на фоне бурных событий: от падения монархии в Афганистане, до ввода в страну советских войск, массового исхода афганских беженцев и режима талибов.

В ролях 
 Халид Абдалла — Амир
 Зекерия Эбрахими — юный Амир
 Ахмад Кхан Махмидзада — юный Хасан
 Хомаюн Эршади — Ага Сахиб (Баба)
 Атосса Леони — Сорайя
 Шон Тоуб — Рахим Хан
 Саид Тагмауи — Фарид
 Саед Джафар Масихулла Гарибзада — Омар
 Эльхам Эхсас — юный Ассеф
 Халед Хоссейни — доктор в парке (камео)

Награды и номинации 
Премия «Оскар»-2008
 Лучшая музыка к фильму — Альберто Иглесиас (номинация)

Премия «Золотой глобус»-2008
 Лучшая музыка к фильму — Альберто Иглесиас (номинация)
 Лучший фильм на иностранном языке (номинация)

Премия BAFTA-2008
 Лучший неанглоязычный фильм — Уильям Хорберг, Уолтер Ф. Паркс, Ребекка Йелдхэм, Марк Форстер (номинация)
 Лучший адаптированный сценарий — Дэвид Бениофф (номинация)
 Лучшая музыка к фильму — Альберто Иглесиас (номинация)

Премия «Спутник»-2007
 Лучший адаптированный сценарий — Дэвид Бениофф (номинация)
 Лучшая музыка к фильму — Альберто Иглесиас (награда)

Примечания

Ссылки 
 
 Обзор фильма на сайте Variety
 Обзор фильма на сайте The Hollywood Reporter

Фильмы Марка Форстера
Фильмы США 2007 года
Фильмы-драмы США
Фильмы об Афганской войне (1979—1989)
Экранизации романов США